Эрменеджильдо Арена (; 25 февраля 1921, Неаполь — 8 февраля 2005, там же) — итальянский ватерполист, выступавший за национальную сборную Италии по водному поло в конце 1940-х — начале 1950-х годов. Чемпион летних Олимпийских игр в Лондоне, бронзовый призёр Олимпиады в Хельсинки, чемпион Европы, шестикратный чемпион итальянского национального первенства в составе команд Rari Nantes и Circolo Canottieri. Также известен как пловец.

Биография 
Джильдо Арена родился 25 февраля 1921 года в Неаполе, Италия. Начинал карьеру в местном неапольском клубе Rari Nantes, с которым в общей сложности шесть раз становился чемпионом Италии по водному поло (1939, 1941, 1942, 1949, 1950).

Первого серьёзного успеха на международной арене добился в сезоне 1947 года, когда вошёл в основной состав итальянской национальной сборной и побывал на чемпионате Европы в Монте-Карло, откуда привёз награду золотого достоинства.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1948 года в Лондоне — в программе мужского водного поло итальянцы не потерпели ни одного поражения и завоевали золотые олимпийские медали. При этом Арена принимал участие во всех шести матчах своей команды, забросил в общей сложности 13 мячей, в том числе четыре мяча в решающих играх с Венгрией и Нидерландами.

В 1951 году Джильдо Арена перешёл в конкурирующий клуб из Неаполя Circolo Canottieri, с которым сразу же выиграл итальянское национальное первенство. «За смену команды они дали мне автомобиль Fiat 500 и денег 500 тыс. лир. Я был первым ватерполистом-профессионалом».

Международная федерация плавания всё же не сочла его профессиональным спортсменом и допустила до участия в Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки. Итальянская команда не сумела повторить успех четырёхлетней давности, расположившись в итоговом протоколе на третьей бронзовой позиции. Арена сыграл здесь во всех восьми матчах сборной.

Помимо водного поло, Джильдо Арена имел также определённые успехи в плавании, становился чемпионом Италии в таких дисциплинах как 100 метров, 200 метров и эстафета 4 × 200 метров вольным стилем.

Умер 8 февраля 2005 года в возрасте 83 лет.

Примечания

Ссылки 
 
 Эрменеджильдо Арена  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Ватерполисты Италии
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1948 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1952 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1948 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Олимпийские чемпионы от Италии
Олимпийские чемпионы по водному поло
Чемпионы Европы по водному поло
Пловцы Италии